El nombre Carlos Alberto puede referirse a:

Carlos Alberto, (2 de octubre de 1798 - 28 de agosto de 1849); rey del Piamonte y la Cerdeña.
 Carlos Alberto Torres, (17 de julio de 1944- 25 de octubre de 2016); exfutbolista brasileño, campeón del Mundial de 1970.
 Carlos Alberto Gomes, (11 de diciembre de 1984); futbolista brasileño que juega en el Vasco da Gama.
 Carlos Alberto de Almeida Junior, (17 de junio de 1980); "Carlinhos", futbolista brasileño.
 Carlos Alberto Tévez, (5 de febrero de 1984) ; futbolista argentino.
 Carlos Alberto Parreira, (27 de febrero de 1943); entrenador de fútbol brasileño.
 Carlos Alberto Otero, (22 de noviembre, de 1965); modisto, profesor y diseñador puertorriqueño.